Rafael del Águila puede hacer referencia a:
 Rafael del Águila y Aranda (1900-1976), guitarrista flamenco español.
Rafael del Águila Goicoechea (1923-2008), político y ganadero español.
 Rafael del Águila Tejerina (1953-2009), catedrático y politólogo español.